Un símbol lògic i matemàtic, vegeu quantificador (lògica)
 Un tipus de paraula, vegeu quantificador (gramàtica)